Патока има више значења:
 Патока (Илиноис)
 Патока (Индијана)